Der Provinziale (weibliche Form Provinzialin, Plural Provinzialen) ist der freie Provinzbewohner des römischen Reiches, siehe
 Peregrinus (Recht) für Provinzbewohner ohne römisches Bürgerrecht,
 Römisches Bürgerrecht#Geschichte für Inhaber des römischen Bürgerrechts aus den Provinzen.

Siehe auch
 Provinzial (weibliche Form Provinzialin, Plural Provinziale)